Чемпионат мира по лыжным видам спорта — совокупность различных спортивных соревнований проводимых Международной федерацией лыжного спорта с 1925 года среди мужчин и с 1954 года среди женщин. 
В программу чемпионатов мира входят три северные дисциплины: лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье. В 1925—1939 годах чемпионаты устраивались ежегодно, но после Второй мировой войны стали проводиться раз в четыре года по чётным годам, когда не было зимних Олимпийских игр.  С 1985 года чемпионаты мира решили проводить раз в два года по нечётным годам (аналогично произошло и с чемпионатами мира по горнолыжному спорту).

Чемпионаты мира

Статистика по медалям

Списки призёров 
 Список призёров чемпионатов мира по лыжным гонкам среди мужчин
 Список призёров чемпионатов мира по лыжным гонкам среди женщин

См. также 
 Чемпионат мира по биатлону
 Чемпионат мира по горнолыжному спорту
 Чемпионат мира по сноуборду
 Чемпионат мира по фристайлу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Результаты лыжных гонок 
 Результаты прыжков с трамплина  
 Результаты лыжного двоеборья  

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1925 года